TriBeCa, wijk in New York.
 Tribeca Film Festival
 Tribeca (televisieserie)
 Subaru Tribeca, automodel
 Tribeca (restaurant), restaurant met twee Michelinsterren in Heeze